Hojancha (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Guanacaste
Hojancha (Guanacaste), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Guanacaste